Salamander puede referirse a:
[SALAMANDER] Personaje del manga [SUPER AGENTE COBRA] en algunos países conocido simplemente como [COBRA]
Villano 
 Heinkel He 162 Salamander un caza jet alemán de la Segunda Guerra Mundial.
 Salamander (videojuego) ,  es un matamarcianos desarrollado y producido por Konami.
 Salamander (Fairy Tail) , es un personaje de Fairy Tail.